Ratzenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Ratzenhofer (1914–2005), österreichischer Eiskunstläufer
 Gustav Ratzenhofer (1842–1904), österreichischer Offizier, Philosoph und Soziologe
 Herta Ratzenhofer (* 1921), österreichische Eiskunstläuferin
 Max Ratzenhofer (1911–1992), österreichischer Mediziner